Haldeman(n) ist der Familienname folgender Personen:

 Cedric Haldemann (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Charles Haldeman (1931–1983), US-amerikanischer Autor
 Donald Haldeman (1947–2003), US-amerikanischer Sportschütze
 Douglas Haldeman (* 1951), US-amerikanischer Psychologe, Psychotherapeut und Autor
 Emanuel Haldeman-Julius (1889–1951), US-amerikanischer Journalist und Verleger
 Harry Robbins Haldeman (1926–1993), US-amerikanischer Politiker, Stabschef des Weißen Hauses unter Präsident Nixon
 Isaac Massey Haldeman (1845–1933), US-amerikanischer Baptistenprediger
 Jack C. Haldeman II (1941–2002), US-amerikanischer Biologe und Science-Fiction-Schriftsteller
 Joe Haldeman (* 1943), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Marcet Haldeman (1887–1941), US-amerikanische Autorin
 Matthias Haldemann (* 1963), Schweizer Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Richard Jacobs Haldeman (1831–1886), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Stehman Haldeman (1812–1880), US-amerikanischer Natur- und Sprachforscher

Siehe auch:

 Halderman